Division I i fotboll 1987 var Sveriges högsta division i fotboll för damer 1987, och den sista upplagan av Division 1 med denna position. 1988 infördes Damallsvenskan som Sveriges högsta serie i fotboll för damer.
Norra serien vanns av Dalhem IF och södra serien plus SM-slutspelet vanns av Öxabäck IF. Serierna hade 22 omgångar och de två bästa i varje serie gick vidare till SM-slutspel. Lag 7 till 11 i de båda serierna flyttades ner till Division I, lag 12 flyttades ner till Division II. Man fick två poäng för seger, en poäng för oavgjort och noll poäng för förlust.

Förlopp
Skytteligan vanns av Eva-Lotta Carlsson, Dalhem IF som noterades för 28 fullträffar.

Matchen Djurgårdens IF – Sunnanå SK i omgång 16 slutade 2–7. På grund av att Sunnanå använt en icke spelklar spelare så dömdes dock Djurgården till segrare med 2–0.

Den första spelaren som kom från ett land utanför Norden i svensk damfotboll debuterade i juli för Hammarby IF: Janni Timisela, Nederländerna, som vid tidpunkten hade spelat 20 landskamper.

Slutställning säsongen 1987

Norra serien

Södra serien

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

Öxabäcks IF svenska mästarinnor 1987.

Källor
Horisont 1987, Bertmarks förlag, sidan 315 - Sportresultat: Fotboll
Tabeller från:

Fotnoter

Externa länkar
RSSSF - Sweden (Women) 1987

Fotboll i Sverige 1987
1987
Fotbollssäsongen 1987